Равнинный койот () — подвид койота.

Описание 
Это самый крупный подвид, с довольно бледным мехом и большими коренными зубами.

Ареал 
Распространён в канадских прериях юго-восточной Альберты, южного Саскачевана и крайнего юго-запада Манитобы. Обитает также в США (Южная Дакота; Монтана; Вайоминг; Колорадо, к востоку от Скалистых гор; северо-восточная часть Нью-Мексико; Северная Дакота, кроме северо-восточной части; северо-западная Оклахома и северный Техас).

Примечания

Литература 
 Merriam C. H. (1897). Revision of the coyotes or prairie wolves, with descriptions of new forms. Proc. Biol. Soc. Washington, vol. 11, pp. 19—33.